Шунгули (рзд. Шунгули, 1276,7 км) — железнодорожный разъезд Волгоградского региона Приволжской железной дороги на линии Красный Кут - Верхний Баскунчак (часть магистрали Москва-Казанская — Саратов — Астрахань I). Находится в приграничной зоне с Казахстаном.

Разъезд предназначен для скрещения встречных поездов, идущих в направлении Урбах — Верхний Баскунчак. 

Три пути, к одному из них примыкает низкая посадочная платформа. 

По состоянию на июнь 2010 года на станции останавливался единственный пригородный поезд Палласовка — Верхний Баскунчак. Пассажирские поезда дальнего следования могут иметь только технические стоянки.

Примечания

Ссылки 
 * разъезд Шунгули на Викимапии
 
 Единая сетевая разметка: Шунгули 
 Тарифное руководство № 4. Алфавитный список железнодорожных станций
 Тарифное руководство № 4 (ред. от 28.11.2008, с изм. от 06.10.2010) Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог»
 Шунгули на карте Астраханской области 
 Шунгули на карте железных дорог России и СНГ 
 Расписание поездов участка Урбах — Верхний Баскунчак 

Остановочные пункты Астраханского отделения Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Астраханской области